Bernard Martin peut faire référence à : 
 Bernard Martin (né en 1943), athlète français, spécialiste des épreuves de sprint.
 Bernard Martin (né en 1954), pêcheur et environnementaliste canadien.